Fernald se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Henry Fernald
 Merritt Lyndon Fernald